Elafonisos kan syfta på följande i Grekland:

 Elafonisos (kommun), Peloponnesos, Lakonien, 
 Elafonisos (ort), Peloponnesos, Lakonien, 
 Elafonisos (ö), Peloponnesos, Lakonien, 
 Elafonisi, ö, Kreta, Nomós Chaniás,